Амербах ():

  — юрист и университетский профессор, его коллекция лежит в основе Базельского художественного музея; сын Бонифация.
  — швейцарский композитор и профессор, ректор Базельского университета.
  — швейцарско-немецкий печатник и издатель, отец Бонифация.
  — немецкий гуманист, теолог, юрист, переводчик и поэт.

См. также 
 Авербах